Die Pierino Ambrosoli Foundation  unterstützt Tänzer und Musiker auf dem Weg zur Bühne. Sie wurde 1990 von der Unternehmerin Daniela Ambrosoli in Zürich gegründet.

Zweck 
Die Stiftung unterstützt durch Stipendien junge begabte Tänzer und Musiker auf dem Weg zur Bühne auf der ganzen Welt an anerkannten Ausbildungsstätten. Ballettschulabsolventen können für ein Elevenjahr an Theatern und in Tanzkompanien ein Stipendium erwerben. Die Stiftung arbeitet mit anderen Organisationen, Schulen und Theatern zusammen. Bei Bedarf bietet die Stiftung auch Fachinformationen und Beratung an. Die persönliche Betreuung und regelmäßige Kontakte zu den Stipendiaten der Stiftung zeichnen die Stiftungsarbeit aus. Die Stiftung ist Mitglied bei der International Organization for the Transition of Professional Dancers.

Organisation 
Die Stiftung ist gewidmet Daniela Ambrosolis Vater Pierino Ambrosoli und ihrer Mutter Sonja Bragowa, ehemalige Tänzerin in den 1920er-Jahren. Die Stiftung geht nicht auf den testamentarischen Willen von Pierino Ambrosoli zurück. Sie entstand auf Wunsch von Daniela Ambrosoli, die beschloss, einen beträchtlichen Teil ihres vom Vater geerbten Vermögens dazu zu verwenden.

Die Stiftung ist eine allgemeinnützige Privat-Stiftung. Sie besteht aus einem Stiftungsrat, der Gründerin und Präsidentin sowie je einem fachlichen Beirat für die Bereiche Musik und Tanz. Als Generalsekretärin war Ruth Suter seit der Gründung der Pierino Ambrosoli Foundation 1990 bis Dezember 1996 tätig. Seit 1998 ist Michael Jürgens als General Manager und Fachberater für Tanz für die Stiftung tätig.

Ehemalige Stipendiaten (Auswahl) 
 Ivan Urban – Principal Hamburg Ballett John Neumeier
 Diana Martinez – Principal Stuttgarter Ballett
 Valentina Scaglia – Principal Nederlands Dans Theater
 Sarah Kora Dayanova – Sujet Ballet de l’Opéra National de Paris
 John Lam – Solist Boston Ballet
 Lucia Solari – Solistin Hamburg Ballett John Neumeier
 Andrea Schärli – Ballett- und Tanz-Lehrerin – Bewegungswissenschaftlerin ETH Zürich
 Diego Lluma – Internationaler Tanzjournalist
 Demetre Gamsachurdia – Pianist und Komponist – 2008 Preisträger Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb
 Illya Buyalskyy – Pianist – 1. Preis Internationaler Klavierwettbewerb  in Paris  2008
 Lisa Öberg – Internationale Solistin Geige – 1. Preis Internationaler Musikwettbewerb Stresa, Italien, Anerkennung “Assoluta”, nationale Musik-Olympiade Constanca, Rumänien, 1. Preis Schweizerischen Jugendwettbewerbs, Migros-Stipendien-Preis, 1. Preis und Spezialpreis alle Kategorien Wettbewerb Remember Enescu, Bukarest, Rumänien
 Maristella Patuzzi – Internationale Solistin Geige – 1998 VII. TIM, Torneo internazionale di Musica, Rom: erster Preis in der Disziplin der Bogeninstrumente ohne Altersbegrenzung, Preis Stefan Milenkovic und fünf Konzerte. 2002 38. Mario Benvenuti in Vittorio Veneto: erste Klassifikation mit "Erwähnung für besondere Verdienste", Stipendium Franco Gulli
 Mattia Zappa – Internationaler Solist Violoncello – Premio Vittorio Gui (Florenz), G.B. Viotti (Vercelli), Concorso Città di Pinerolo (Turin), Concorso Trio di Trieste
 Szolt Bayer – Internationaler Filmschauspieler
 Iris Junik – Internationale Filmschauspielerin
 Sabina Schneebeli – Internationale Filmschauspielerin/Schweizer Filmpreis 2006

Weblinks 
 Kulturstiftung Pierino Ambrosoli/Fondazione Culturale Pierino Ambrosoli, 1992, Arti grafiche Rezzonico, Locarno
 Ambrosoli - Aus Liebe zur Kunst/Ambrosoli-For the love of art, Christina Thurner, Mai 2000, 'tanz-la danse suisse'
 Artikel 'Pierino Ambrosoli Foundation' CODARTS magazine, Januar 2006
 Offizielle Website Pierino Ambrosoli Foundation

Einzelnachweise 

Tanzorganisation
Tanzpädagogik
Musikstiftung
Gegründet 1990
Stiftung (Zürich)
Tanzen (Schweiz)